Анатолий Никонов:
 Никонов, Анатолий Васильевич (1923—1983) — советский журналист и общественный деятель.
 Никонов, Анатолий Николаевич (1923—1981) — генерал-майор авиации.